Р-Клуб (также R-Club) - московский клуб под руководством Александра Трофимова. В репертуар клуба включались исполнители музыки в стиле рок и рок-н-ролл (только живая музыка). Функционировал клуб с 1995 по 2006 год, несколько раз менял адрес; наиболее известным стал период, когда клуб располагался по адресу: Москва, 4-й Рощинский пр., 19/21 (ныне закрыт).

История создания

1995 - 1998 год: «Р-Клуб» на Талалихина, 28

События 1995 года 
Осенью 1995 года состоялось открытие «Р-Клуба» по адресу: ул. Талалихина, д.28. Инициатором идеи и директором клуба стал продюсер Александр Трофимов, его помощниками и соратниками были Андрей «ZZ Top» Гирнык (бас-гитарист, группы «Чёрный Кофе», «Шах», «Тяжёлый День») и Евгений «Джон» Кармалин.

Клуб работал ежедневно с 18:00 до 23:00, вход был платным (по будням 50-80 руб., в выходные 50-100 руб.).

— Как возник «Р-клуб»?
— Десять лет назад, после ухода из «BIZ Enterprises», у меня уже была своя рекламная фирма. Занимался тем, что называется «паблисити», и ребята из группы «Мастер» попросили помочь им с организацией концертов. По Москве тогда как раз и стали появляться первые «сами по себе»-площадки: клуб «Вояж», ДК МАИ (в фойе)… ещё какие-то, штук пять… и мы с друзьями прошлись по ним. Нам ни один клуб не нравился! Где-то охрана не так работает, оборудование практически везде оставляло желать лучшего. и мы подумали: а почему бы нам не организовать свой клуб? Что для этого надо? Помещение. У нас был один товарищ с выходом на спорткомплекс «Атлант», на улице Талалихина, где нашёлся совершенно заброшенный большой подвал, заваленный каким-то железным ломом, который мы и разгребали своими силами достаточно долго. Нашли оборудование, попробовали сдвинуть с мертвой точки… Получилось! Не сразу, но площадка привлекла внимание своего потенциального контингента простотой, доступными ценами, нормальным аппаратом. Вот — со временем мы чего-то добились!

События 1996 года 
 В феврале 1996 года в помещении клуба на Талалихина, 28, собрал полный аншлаг седьмой Фестиваль Надежд, который проводила Московская рок-лаборатория. 
 В марте 1996 года «Р-Клуб» выступил организатором фестиваля «Поколено», в котором приняли участие группы «Э. С. Т», «Ва-Банкъ», «Мастер», «Матросская тишина» и другие. На протяжении целой недели перед зрителями выступали и уже признанные группы и только начинающие карьеру молодые коллективы. За ходом фестиваля наблюдали российские и иностранные продюсеры и представители звукозаписывающих компаний. Фестиваль был отснят и записан, а затем выпущен на фирменных VHS-, CD- и MC-носителях. 
 31 мая 1996 года в Московском Государственном Театре Эстрады прошёл гала-концерт и презентация компакт диска «Поколено-96» (члены Р-Клуба стал единственными рокерами, которым удалось сделать шоу в стенах этого театра.
 Осенью 1996 года в «Р-Клубе» открылось новое подразделение - студия «R-Club Studio», оснащённая фирменным оборудованием. Эта студия дала возможность многим коллективам записать качественный материал для альбомов и демозаписей. 
 В то же время вышла в эфир Таганского кабельного телевидения телепередача «Вечер в рок-клубе». 
 11 ноября 1996 года в «Р-Клубе» состоялся концерт группы «Zooom», нового гранжевого проекта Артура Беркута (будущего солиста группы «Ария», а в то время — экс-вокалиста группы «Автограф»).

События 1997 года 
В 1997 году на церемонии вручения премии «За Загубленное детство» Фонд Загубленного Детства назвал «Р-Клуб» лучшим столичным рок-клубом прошедшего года.

Вчера вечером в «Р-Клубе» прошёл очередной «Праздник Загубленного Детства». Это — единственный сегодня в России профессиональный конкурс для рок-музыкантов. В 1997 году умерли пышнотелые «Звезда» и «Овация», а «Праздник», как родился в 1992 году в клубе «Секстон-ФоЗД», так и жив до сих пор без ссылок на трудности и проблемы и пользуется большим авторитетом среди музыкантов и любителей рок-музыки. В «Р-Клубе» собрались многие значимые для нашего рок-сообщества люди: Валерий Скородед, Жан Сагадеев, Дмитрий Ревякин, Наталья Медведева, Квачи и многие другие…

События 1998 года 
В декабре 1998 года «Р-Клуб» выпустил первый номер журнала о рок-музыке под названием «Р-Клуб».

Группы и исполнители, выступавшие в «Р-Клубе» на Талалихина, 28 
«Ария», «Ва-Банкъ», «Король и Шут», «Легион», «Мастер», «Матросская тишина», «4 Таракана», «Тайм-Аут», «Эпидемия», «Э.С.Т.», «Женская Болезнь», «Distemper», «DRUGLY CATS», «Jack Action», «Broken Chains», «Lady Prowler», «Mad Dog», «Transylvania», «ZOOOM»,  «Кранты», «ICE CAT» и др.

1998—1999 год: «Р-Клуб»: переезд на Сходненскую. Период «Ю-Ту» 
В конце 1998 года Александру Трофимову, директору «Р-Клуба», пришлось проводить концерты в кинотеатре «Балтика» (где в то время открылся новый клуб «Ю-Ту»). Концерты начинались в 18:00, с 23:00 до 6:00 продолжалась дискотека.

Группы и исполнители, выступавшие в клубе на Сходненской 
«Bloodhound Gang», Александр Непомнящий, «Артель», «Бони НЕМ», «Ва-банкъ», «Весёлые картинки», «Джан-Ку», «Джэст», «Каземат», «Каспар Хаузер», «Кирпичи», «Легион», «Лосьон», «Маврик», «Мастер», «Мафия», «Монгол Шуудан», «Наив», Наталья Медведева, «Русская Правда», «СерьГа», «СтрайкЪ», «Тараканы», «Distemper», «Точка отсчёта», Умка, «Четверг Арутюнова», «Чёрный Лукич», «Эпидемия», «Э.С.Т.», «END ZONE», «Catharsis», «TEQUILAJAZZZ», «Tracktor Bowling», «ZOOOM»,  «Кранты», «Горгаз» и др. 1999-2006 год: «Р-Клуб» на Тульской 
 События 1999 года 
 В 1999 году «Р-клуб» начал свою работу в доме 19/21 в 4-м Рощинском проезде. Директором клуба по-прежнему являлся Александр Трофимов, звукорежиссёр — Андрей «Крустер» Лебедев (группы «Смещение», «Мастер»), c 18:00 до 06:00, концерты начинались в 18:30. Ремонт помещения клуба осуществлялся силами работников клуба и музыкантов.

«Р-клуб» — это не ночной клуб, не казино, не кабаре, хотя здесь есть и бар, и даже бильярд, и ультрафиолет также «раздевает» красивых женщин. «Р-клуб» — это клуб в старинном смысле этого слова, где каждый найдет себе занятие по интересам, где любой начинающий музыкант может получить необходимую поддержку. Это была мечта Александра Трофимова — создать экспериментальную площадку для молодых команд.
 Весной 1999 года «Р-Клуб» провёл концерт югославской группы «Баяга и Инструкторы»; организацию концерта высоко отметил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. 
 В мае 1999 года администрацией «Р-Клуба» был организован благотворительный тур «Будущее без наркотиков», прошедший по школам города Москвы и завершившийся гала-концертом с участием известных рок-групп.

 События 2004 года 
 В апреле 2004 года «Р-Клуб» (единственный из тогдашних московских клубов) сделал доступным просмотр концертов в online-режиме при поддержке сайта «Специальное радио».
 В конце 2004 года «Р-Клуб» был награждён Дипломом Русского Клуба рекордов «Левша» за установление нового Всероссийского рекорда в номинации «Самое большое количество выступающих музыкальных групп в год на одной площадке — 2034 группы», и признан лучшим музыкальным клубом России.
 События 2005 года 
 В апреле 2005 года «Р-Клуб» был награждён почетной грамотой от Главного командования внутренних войск МВД за патриотическое и культурное воспитание личного состава. 
 В июне 2005 года в городе Малоярославец прошло международное Байк-Шоу, музыкальной частью которого занималась администрация «Р-Клуба».
 События 2006 года 
28 мая 2006 года в «Р-Клубе» состоялся рок-фестиваль в честь окончания сезона 2005-2006, после чего клуб был закрыт, как первоначально сообщалось - на реконструкцию. Но открытия так и не последовало, на месте бывшего рок-клуба открылось отделение банка.

 Группы и исполнители, выступавшие в «Р-Клубе» на Тульской 
«Ария», «Восьмая Марта», «Верховье», «Джэст»,''' «Д.И.В.А.», «Иван-Царевич», «Каземат», «Каникулы Гегеля», "Кашемировый Глобус", «Король и Шут», «Кранты», «Крематорий», «КуражЪ», «Лосьон», «Мастер», «Монгол Шуудан», «Мистер Твистер», «Натиск», «Небослов»,«Ненорматика», «Оргия праведников», «Пикник», «Станционный Смотритель», «Тараканы», «Coma Sapiens», «Телеграфная дорога», «Чёрный Кофе», «Ненорматика», «Ashen Light», «Stigmatic Chorus», "Stub", «AKADO», «ARTAREX», «I.F.K.», «Stillife», «Tracktor Bowling», «Zdob Si Zdub», «Vader», «Impaled Nazarene», «Shadow Host», «Seducer's Embrace», «Labyrinth3», «DENOVA», "НАИВ" "Системный сбой", "Опаленные свободой", "Переходы", "Барагоз", " Психея", «Stigmata», "Butterfly Temple," "Ругер", "7раса", "Панга", "Бэрримор", "Точка Зрения2003", «НАПАСС», «Distemper», «Moray Eel», «Total Cost», «Страх Егорова», «Save» и др.

Постфактум 
Когда в 2009 году был открыт клуб «Каста», руководителем которого являлся всё тот же Александр Трофимов, возникло мнение, что это — возрождённый «Р-Клуб». Это мнение официального подтверждения не имеет.

Интересные факты 
 «Р-Клуб» активно участвовал в благотворительных акциях для детей и помогал специальной общеобразовательной школе-интернату в Москве.
 В 2005 году в Московском Доме Общественных Организаций (МДОО), в рамках проекта Комитета общественных связей города Москвы «Общество и власть: открытый диалог», состоялся интернет-эфир дискуссии «„Неформалы“: поиск себя или протест против общества?». Общение с виртуальными собеседниками происходило на сайте Mosportal.ru, во время эфира осуществлялось прямое включение радиостанции «Юность». Один из участников эфира, Сергей Жариков, рок-музыкант и блогер упомянул «Р-Клуб», сравнив его с резервацией, в которой молодёжь может творить, не имея при этом выхода за пределы отведённого им обществом пространства:

Получается, что поиски себя молодёжи встречают протест общества, даже ожесточенное злобное сопротивление. Каждый молодой человек — это новый инновационный проект, который он в себе несёт, это движение в будущее. А у нас сегодня все отформатировано и кому-то очень не хочется все это менять, потому что поле изменится, и что они там будут делать, непонятно, а поле будет доступно только молодёжи, тем, кого сегодня называют неформалами. Я знаю, что очень большие проблемы у музыкантов, поэтому молодым музыкантам выделили «Р-клуб», это некая резервация, то есть там играть можно, но за пределами этого клуба нельзя, чтобы ни одна новая идея не вышла. Я считаю, что сегодня опасно для большого взрослого общества недовольство молодёжи, потому что она не может выйти друг на друга, не может показать, что она умеет делать, не может себя предъявить другим, чтобы оценить свой уровень, не может предложить какие-то новаторские идеи, которые могут двинуть общество вперед. И этот пар в конце концов вырвется, и мне лично сегодня ситуация напоминает год 1984, когда был застой. Но вспомните, что было через год…

Примечания 

Ночные клубы